«Круг друзей» () — детективный фильм Стефана Плещинского, вышедший на экран 28 августа 2006 года. Не рекомендуется детям до 16 лет. В России был показан на русской версии телеканала «Hallmark».

Сюжет 
Мэгги, успешная тридцатилетняя женщина из Нью-Йорка, приезжает в свой родной город чтобы учредить стипендию в память о покойном муже.

Там она встречается со старыми школьными друзьями Джоан, Сьюзан и Эмили, а также со своим бывшим парнем Харри. В то же время она узнает что несколько её одноклассников были убиты. У Мэгги возникает подозрение, что смерть её мужа каким-то образом связана с убийством ещё нескольких бывших одноклассников. Попытки убедить друзей и полицию, что все таинственные убийства связаны между собой безуспешны. Мэгги начинает собственное расследование убийств. Едва сама не став жертвой, она начинает вспоминать события прошлых лет которые открывают тайны убийств.

Ссылки 
 Страница фильма на сайте ru.hallmarkchannel.tv

Детективные фильмы США
Детективные фильмы Канады
Фильмы Канады 2006 года
Фильмы на английском языке